Куезала дел Прогресо има више значења:

 Општина Куезала дел Прогресо (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Куезала дел Прогресо (Куезала дел Прогресо, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику